Выборы в Верховное народное собрание КНДР девятого созыва были проведены 22 апреля 1990 года. Из 687 избранных депутатов ВНС рабочие составляли 37 %, фермеры −10,4 % процента, женщины — 20,1 % (138 мест). Социал-демократическая партия Кореи получила 7,4 %, а Партия молодых друзей небесного пути — 3,2 % мест, 87,5 % сохранила за собой Трудовая партия Кореи, «независимые» депутаты получили 13 мест (1,9 %). Депутаты в возрасте до 35 лет составляли 2,9 %, в возрасте от 36 до 55 лет — 56,8 %, и старше 55 лет — 40,3 %.

На первой сессии вновь избранного Верховного народного собрания, состоявшейся 24-26 мая 1990 года, в повестке дня значился вопрос «принести преимущества социализма в нашей стране в полной мере», а также формирование .

Результаты выборов

Примечания 

Верховное народное собрание КНДР
КНДР
Выборы в КНДР
Апрель 1990 года
События 22 апреля